

Geografia 
 Baraga – villaggio nella contea di Baraga, Michigan, Stati Uniti d'America
 Monti Baraga – catena montuosa del Burundi

Persone 
 Frederic Baraga – missionario, filologo e vescovo cattolico sloveno
 Gordana Baraga – cestista jugoslava